Puchar Świata w skokach narciarskich 1995/1996 – 17. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja indywidualna i wyniki konkursów indywidualnych

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 
 Szczegółowa klasyfikacja generalna Pucharu Narodów 1995/1996

Bibliografia 
 
 

1995/96
1995 w sportach zimowych
1996 w sportach zimowych